Boesman est un patronyme belge qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Gustave Boesman (1899-?), un footballeur belge ;

Toponyme 
 , une montagne dans le district de Pixley dans la municipalité de district de Seme et la province de Northern Cape, en Afrique du Sud.

Cinéma 
 , un film sud-africain sorti en 1974 ;
 Boesman et Lena, un film franco-sud-africain réalisé par John Berry sorti en 2000.

Voir aussi 
 Philippe Boesmans (1936-), un compositeur belge de musique contemporaine ;

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand